Le Routard du viol est le surnom donné par les médias à plusieurs violeurs multirécidivistes ayant sévi en France :
 Raoul Becquerel.
 Jean-Luc Blanche.
 Florian Varin, de  à , dans la Sarthe, dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime, en Ille-et-Vilaine et en Haute-Garonne.